Hans Ruckstuhl (politicus)
 Hans Ruckstuhl (roeier)